Zechlin ist der Name folgender Orte:
 Amt Zechlin, ein kurfürstlich-brandenburgisches, später königlich-preußisches Amt mit Sitz in Flecken Zechlin
 drei Ortsteile der Stadt Rheinsberg:
 Dorf Zechlin
 Flecken Zechlin 
 Zechlinerhütte
 Zechlin, Dorf in der Woiwodschaft Pommern in Polen; siehe Polnisch Żychlin (Potęgowo)

Zechlin ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Zechlin (* 1849, † nach 1933), Lehrer, pommerscher Heimathistoriker und Freimaurer in Lüneburg 
 Dieter Zechlin (1926–2012), deutscher Pianist
 Egmont Zechlin (1896–1992), deutscher Historiker
 Hans-Jürgen Zechlin (* 1934), deutscher Ökonom  
 Erich Zechlin (1883–1954), deutscher Diplomat und Archivar
 Konrad Zechlin (1854–1936), altmärkischer Heimatforscher, Apotheker in Salzwedel und Privatgelehrter
 Lothar Zechlin (* 1944), deutscher Staatsrechtler und Rektor
 René Zechlin (* 1974), deutscher Kunsthistoriker, Direktor des Kunstvereins Hannover
 Ruth Zechlin (1926–2007), deutsche Komponistin 
 Ruth Zechlin (Autorin) (1899–1966), Professorin für Werkpädagogik, Autorin

 Walter Zechlin (1879–1962), deutscher Diplomat